Парламентские выборы в Норвегии проходили в 1888 году. Хотя Либеральная партия получила наибольшее число голосов, победу в результате одержала Консервативная партия, получившая 51 из 114 мест парламента, и стала правящей партией, а её лидер Эмиль Станг (старший) стал новым премьер-министром.

Результаты

Примечания 

Выборы в Норвегии
Норвегия
1888 год в Норвегии